

Princesse 
Marie de France peut désigner plusieurs princesses ou dames françaises issues de différentes branches (Capétiens directs et Valois) de la dynastie capétienne, notamment :
 Marie de France (1145-1198), fille de Louis VII le Jeune et d'Aliénor d'Aquitaine, épouse d'Henri I le Libéral ;
 Marie de France (v. 1198-1224), fille de Philippe II Auguste et d'Agnès de Méranie, épouse de Philippe I de Namur, puis d'Henri I de Brabant ;
 Marie de France (1326-1341), fille de Charles IV le Bel et de Jeanne d'Évreux ;
 Marie de France ou Marie de Valois (1344-1404), fille de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg, épouse de Robert I de Bar ;
 Marie de France ou Marie de Valois (1370-1377), fille de Charles V de France et de Jeanne de Bourbon: elle fut « accordée» à Guillaume d'Ostrevant (futur Guillaume IV comte de Hainaut, alias, Guillaume II duc de Bavière Straubing) par traité en 1373 et par contrat de mariage ratifié en 1375 ;
 Marie de Valois (1393-1438), fille de Charles VI et d'Isabeau de Bavière ;
 Marie de France, (1438-1439), fille de Charles VII et de Marie d'Anjou ;
 Marie de France ou Marie de Valois (1444-1473), fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, épouse d'Olivier de Coëtivy ;
 Marie de Valois (1450-1470), fille illégitime de Louis XI et de Marguerite de Sassenage, épouse d'Aymar de Poitiers.

Poétesse 
Marie de France peut aussi désigner :
 Marie de France, une poétesse  médiévale.

Voir aussi 
 

Homonymie capétienne
Homonymie de personnes